V3 puede referirse a:

 Motorola RAZR V3, un teléfono móvil de 2004; 
 Kamen Rider V3, una serie japonesa; 
 Nervio mandibular, también llamado V3; o
 V3, área visual cortical de la corteza visual.